Amerikai Egyesült Államok
Gillett (Arizona)
Gillett (Arkansas)
Gillett (kisváros, Wisconsin)
Gillett (nagyváros, Wisconsin)
Gillett (Texas)
Gillett Grove (Iowa)